Der Secretary of State of Maine wird durch die Legislative des Bundesstaats gewählt. Geregelt wird das durch den Artikel V der Verfassung von Maine. Der Secretary of State von Maine ist verantwortlich für die Durchführung von Wahlen, das Staatsarchiv von Maine, das Büro für Kraftfahrzeuge und für Körperschaften. Der Secretary of State wird zu Beginn der ersten Sitzung der neuen Maine Legislature für eine Amtszeit von zwei Jahren, zusammen mit den anderen Verfassungsämtern von Maine gewählt. Amtierende Secretary of State ist Shenna Bellows, die dieses Amt im Januar 2021 übernommen hat.

Liste der Maine Secretaries of State

Weblinks 
 Maine Secretaries of State 1820-  (englisch)
 Offizielle Seite des Maine Secretary of State (englisch)
 Verfassung von Maine (englisch)